Вернон Эрл Монро (; род. 21 ноября 1944 года, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за «Балтимор Буллетс» и «Нью-Йорк Никс». Его также называли «Earl the Pearl», «Black Magic», а во время игры за Филадельфию «Black Jesus». Член Зала славы баскетбола с 1990 года.

Ранние годы 
Монро родился в Филадельфии (штат Пенсильвания) и уже с раннего возраста выделялся на фоне сверстников своим умением играть в баскетбол. В старшей школе Джона Бартмана товарищи по баскетбольной команде называли Эрла Томасом Эдисоном, за то, что тот изобрёл множество разнообразных движений.

По окончании обучения в школе Монро поступил в Государственный университет Уинстон-Сейлем, чья баскетбольная команда выступала во втором дивизионе чемпионата NCAA. Там он выступал под руководством члена Зала славы баскетбола Кларенса Гейнса, который помог полностью раскрыться молодому баскетболисту. На первом году обучения он в среднем за игру набирал всего 7,1 очка, однако уже на следующем году его результативность увеличилась до 23,2 очка за игру, на третьем года до 29,8 очка, а на последнем году он набирал 41,5 очка за игру. В 1967 году Монро получил награду «Игрок года NCAA College Division». В 1967 году Монро не был отобран в баскетбольную команду США, представлявшую страну на Панамериканских играх 1967 года. Комиссия из 40 человек не выбрала ни Монро, ни его товарища будущего игрока Зала славы Элвина Хейза. Монро говорил, что тренеры США сказали, что его стиль игры был «слишком уличный, слишком игровой, слишком черный», добавив: «Это навсегда оставило очень неприятный осадок».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 
  Reverse Spin Records, «About Earl 'the Pearl' Monroe» 

Родившиеся в Филадельфии
Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Уинстон-Сейлемского государственного университета